Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy klasy A w sezonie 1968 były trzydziestymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwadzieścia drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – Dinamo Kirowabad. Mistrzowski tytuł po raz 4. wywalczyła drużyna Dynama Kijów. Współkrólami strzelców ligi zostali Birodar Abduraimov z Pachtakoru Taszkent i Georgi Gawaszeli z Dinama Tbilisi, którzy zdobyli po 22 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1968 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim